Slovo Dlouhá se vyskytuje v názvech více různých objektů.

místopisný název
 Dlouhá – část obce Netřebice v okrese Český Krumlov
 Dlouhá (České středohoří) – vrch v Českém středohoří v okresu Louny 
 Dlouhá (Praha) – ulice v Praze
 Dlouhá (Prachatice) – ulice v Prachaticích
 Dlouhá (vojenský újezd Hradiště) – bývalá obec na území vojenského újezdu Hradiště
 Dlouhá – obec v okrese Svitavy existující v letech 1950 – 1960, viz Česká Dlouhá, Moravská Dlouhá

součást místopisného názvu
 Dlouhá Brtnice – obec v okrese Jihlava
 Dlouhá cesta – více významů
 Dlouhá hora (748 m n. m.) – vrchol v Ještědsko-kozáckém hřbetu v okresu Liberec
 Dlouhá Lhota – více míst
 Dlouhá Lomnice – část města Bochov v okrese Karlovy Vary
 Dlouhá Loučka – více míst
 Dlouhá Louka – více míst
 Dlouhá řeka – potok v okrese Uherské Hradiště
 Dlouhá skála – více míst
 Dlouhá stoka – umělý vodní kanál protínající velkou část Slavkovského lesa
 Dlouhá Stráň – obec v okrese Bruntál
 Dlouhá Stropnice – část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Dlouhá Třebová – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Dlouhá Ves – více míst
 Dlouhá Voda – část města Město Albrechtice v okrese Bruntál

umělecká díla
 Dlouhá míle – televizní seriál ČSSR z roku 1991
 Dlouhá noc – album skladatele Oldřicha Veselého a textaře Pavla Vrby
 Dlouhá pláž – album brněnské skupiny Kamelot

jiné
 Dlouhá kasárna
 Dlouhá zbraň

Podobný název 
 Dlouhý
 Dlouhé

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno